Leucosoleniidae är en familj av svampdjur. Leucosoleniidae ingår i ordningen Leucosolenida, klassen kalksvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Leucosoleniidae 50 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kalksvampar
Leucosoleniidae